Список ультра-піків Північної Америки — це список всіх 353 «ультра-піків» Північної Америки з відносною висотою () 1500 м і більше.

Ця стаття включає материк Північну Америку як частину континентальної Америки, що простягається на північ від Панамського перешийку з островами, які оточують цей материк. До статті включені прибережні острови Північної Америки, острови Карибського моря, архіпелагу Лучаана, Бермудських островів, острови Гренландії, острови Північної Канади, острови Аляски, та острови північно-східної частини Тихого океану. Гавайські острови у статтю не включені, оскільки вони вважаються частиною Океанії.

Список включає вершини з максимальною абсолютною висотою до 4500-6200 м. У список входить 21 вершина, які належать до 125-ти найвищих «ультра-піків» світу.

Деналі — належить до трьох вершини на Землі, які мають відносну висоту понад 6000 метрів. За цим показником — Лоґан перевищує 5000 метрів. Чотири вершини у Північній Америці перевищують 4000 метрів, 10 понад 3500 метрів, 17 більше 3000 метрів, 34 понад 2500 метрів.

З 353 ультра-піків Північної Америки 143 розташовані в Канаді, 122 у США, 38 в Ґренландії, 26 у Мексиці, 8 у Гондурасі, 6 в Гватемалі, 4 у Сальвадорі, по 3 у Коста-Риці та Домініканській Республіці, по 2 у Гаїті та Нікарагуа і по одному на Ямайці, Кубі та в Панамі. Шість з цих піків лежать на кордоні Канади та США, ще один лежить на межі Сальвадору та Гондурасу.

Ґренландія

Канадський Арктичний архіпелаг

Хребет Брукс

Алеутські острови

Алеутський хребет

Аляскинський хребет

Гори Врангеля

Гори Талкітна

Гори Кенай

Чугацькі гори

Гори Святого Іллі

Гори Макензі та плато Юкон

Архіпелаг Олександра та острів Ванкувер

Береговий хребет

Внутрішні гори та Внутрішнє плато

Гори Колумбія

Канадські скелясті гори

Берегові хребти США

Каскадні гори та Сьєрра-Невада

Хребти Трансверс та Пенінсулар

Плато Інтермонтано

Скелясті гори США

Гори Аппалачі

Мексика

Центральна Америка

Кариби 

Примітка: HP — найвищі «ультра-піки» гір, гірських масивів, гірських хребтів або островів, зазвичай без офіційної назви.

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 

 Natural Resources Canada (NRC)
 Geographical Names of Canada @ NRC
 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México 
 Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica (SNEIG)
 National Geodetic Survey (NGS) 
 NGS Datasheets 
 NGVD 29 to NAVD 88 online elevation converter @ NGS 
 Geodetic Glossary @ NGS 
 United States Geological Survey (USGS) 
 Geographic Names Information System @ USGS 
 Canadian Mountain Encyclopedia @ bivouac.com 
 North America @ peakbagger.com 
 World Mountain Encyclopedia @ peakware.com 
 peaklist.org. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 16-11-2017
 summitpost.org 

 
Північна Америка
Ультра-піки
Ультра-піки